Funger ist Namensbestandteil von

 Funger Lake, See in Ontario, Kanada
 Julius Funger (1829–1890), deutscher Gutsbesitzer und Politiker